Puchar Świata w snowboardzie w sezonie 2000/2001 to 7. edycja tej imprezy. Cykl rozpoczął się 17 listopada 2000 roku we francuskim Tignes. Ostatnie zawody sezonu odbyły się natomiast 17 marca 2001 w fińskim Ruka. Zawody rozgrywano w czterech konkurencjach: gigant, slalom równoległy, snowcross i halfpipe. Rozgrywano także gigant równoległy, ale nie prowadzono dla niego odrębnej klasyfikacji. Zrezygnowano z klasyfikacji PAR (łączna klasyfikacja slalomu równoległego i giganta równoległego).

Puchar Świata rozegrany został w 9 krajach i 15 miastach na 3 kontynentach. Najwięcej konkursów (7) rozegranych zostało w Austrii.

Konkurencje 
 slalom równoległy (PSL)
 gigant równoległy (PGS)
 snowcross
 gigant
 halfpipe

Mężczyźni

Kalendarz i wyniki

Klasyfikacje

Kobiety

Kalendarz i wyniki

Klasyfikacje

Linki zewnętrzne 
 Program zawodów
 Klasyfikacje mężczyzn
 Klasyfikacje kobiet

Przypisy 

2000 w sportach zimowych
2001 w sportach zimowych
Puchar Świata w snowboardzie